David Fëdorovič Ojstrach – violinista ucraino
Igor' Davydovič Ojstrach – violinista russo, figlio del precedente